Juan de Saavedra ist der Name folgender Personen:

* Juan de Saavedra († 1554), spanischer Konquistador
 Juan de Saavedra (Richter), spanischer Jurist, 1564 vorübergehend Vizekönig von Peru
 Juan Cano de Saavedra († 1572), spanischer Konquistador